Алексей Сурин:
 Сурин, Алексей Викторович (1953—2021) — советский и российский экономист, доктор экономических наук, профессор, бывший декан факультета государственного управления МГУ.
 Сурин, Алексей Михайлович (1897—1974) — конструктор танков.